Le Jardin des plaisirs (film, 1924) (The Garden of Weeds) est un film américain réalisé par James Cruze
 Le Jardin des plaisirs (film, 1961) (Lustgården) est un film suédois réalisé par Alf Kjellin